Papež Leon je bilo ime več papežev:

 Papež Leon I. (440–461)
 Papež Leon II. (682–683)
 Papež Leon III. (795–816)
 Papež Leon IV. (847–855)
 Papež Leon V. (903)
 Papež Leon VI. (928)
 Papež Leon VII. (936–939)
 Papež Leon VIII. (964–965)
 Papež Leon IX. (1049–1054)
 Papež Leon X. (1513–1521)
 Papež Leon XI. (1605)
 Papež Leon XII. (1823–1829)
 Papež Leon XIII. (1878–1903)